

Моргауз — місто, штат Міссурі
 Моргауз — місто, штат Нью-Йорк